Voici une liste d'animateurs de radio québécois en ordre alphabétique par nom de famille, ainsi que les stations de radio qui les embauchent.



A 
Fernand-Bienvenue Ackey - CHUO FM, CHOQ FM, RFI
 Carl Adam - CHLN 550
Stéphanie Ahern - Radio NRJ 94,5 Saguenay Lac St-Jean
Paul Arcand - Le 98,5
Valérie Ambeault - Rouge FM
Jean-Michel Anctil - CKOI 96.9 et Rock Détente 107,3 Montréal
Myriam Arpin - CJSO 101,7 FM
 Éric Arsenault - Rock Détente 96,9 Saguenay Lac St-Jean
 Josey Arsenault - CJMF 
 Marie-Louise Arsenault - Radio-Canada
 Marc Arseno - CKOI, CKVL, COOL 98.5 FM, XM SATELLITE RADIO, CAPITALE ROCK, BOOM-FM
André Arthur - CKAC, CKVL, CJMS, CKNU, CHEQ, Radio X, BLVD
Guy Aubry - 
Keven Aubut - 94.9 Rouge Gatineau-Ottawa
Bryan Audet - CKOI (Québec)|Radio CKOI 102.1 Québec-Québec
 Dominike Audet - CJMF 
Fred Audet - Radio NRJ 98.9 Québec
Mylène Audet - Radio NRJ 94,5 Saguenay Lac St-Jean
 Marc-Antoine Audette - CKOI-FM 96,9
Michel Auger - CKVL
Michel C. Auger - Radio-Canada
Pascal Auger - OGID.BIZ

B 
Pierre-Marc Babin - Rouge FM
Jean-François Baril - COOL 98.5, NRJ 94.3, Rouge FM 107,3 Montréal, Rythme FM 105.7
Roger Baulu - CKAC
Marie-France Bazzo - Radio-Canada
Martin Beaucage - M103,5 FM
Stéphane Beaulac - CHEY-FM 94,7 Rouge, Trois-Rivières
 Hélène Beaulieu - Espace musique Radio-Canada/ est du Québec
Jean-Marc Beaulieu - CKRN-AM 1400.00
 Mathieu Beaumont - 107.7 Estrie
Marc Bédard - Rouge FM 96,9 Saguenay Lac St-Jean
Richard Bédard - FM 98
François Bégin - CKRL-FM 89,1
Dan Behrman - Espace Musique / Radio-Canada 
Réal Béland CKOI 96.9, CKMF 94.3
Steve Béland - Kaboom Radio.ca
Benoit Bélanger-103,3 fm ckvl 100,1fm
Julie Bélanger - Rythme fm 105,7
Louis Bélanger (la voix d'or de Montréal) - CKCV, CKAC, CKVL
Valérie Bélanger - CHEQ-FM
Kevin Belleau - CHYZ-FM
Nicolas Bellemare - CFNJ-FM
Philippe Belley - [[Espace 
Musique 100,9]]
Isabelle Bénard 102,3 fm
Jean-François Benoit - Rouge-FM
Patrick Benoit - CKOI-FM 96,9
Sébastien Benoît - Rythme FM, Radio-Canada
Danny Berger - CIME-FM 103.9 - 101.3
Claude Bergeron - Planète 104,5 Alma
Julie Bergeron - Rouge FM 96,9 Saguenay Lac St-Jean
 Karl Bergeron - CIPC 99,1
Mike Bergeron - CHYZ-FM 94,3 Québec
Pierre-Olivier Bergeron - FM 98
Véronique Bergeron - CHOI-FM
Yannik Bergeron - CJRG-FM
Éric Bernard - CFEL-FM
Jean Bernard - CKZW Radio Montréal
Marie-Christine Bernard - CKAJ-FM 92,5 Saguenay
Sophie Bernier - CHYZ-FM 94,3 Québec
Jacques C. Bertrand - Première Chaîne / Radio-Canada
Janette Bertrand - CKAC
Sam Bérubé - ÉNERGIE 106,1
 François Bessette - Boom FM 104,1 St-Jean-sur-Richelieu / 106,5 St-Hyacinthe
 Joël Le Bigot - Radio-Canada
 Johanie Bilodeau - Planète Radio 104,5 Alma
 Frédéric Bisson Wow 97.1
Roger Blackburn - Rouge FM 96,9 Saguenay Lac St-Jean
Pierre-Yves Le P Blais - O97,3 ,XM Radio
Guy Blanchard - Rythme FM 
 Sophie-Andrée Blondin - Radio-Canada - 95,1
 Denis Boisclair - CHLN 550
Guylaine Boisvert - 106,9 Souvenirs Garantis
Joanne Boivin - 102,9 Québec
Katia Boivin - Rouge FM 96,9 Saguenay Lac St-Jean
Claude Bolduc - 106,9 Souvenirs Garantis
Rachel Bolduc-Crustin - Rouge FM 94,9 Rouge fm Gatineau-Ottawa
Denise Bombardier - Le 98,5
Marie-Pier Bouchard - CFEL-FM
Patrice Bouchard - CKGS-FM
Sébastien Bouchard - CFGE-FM 93,7 Rythme FM Estrie
Sylvain Bouchard - CJMF
Jean-François Boucher - CIGB-FM 102,3 Énergie, Trois-Rivières
Jean-Sébastien Boudreault - Radio NRJ 94,5 Saguenay-Lac-Saint-Jean
Valérie Boudreault - CKRO 97,1
 Julie Boulanger - CKMF-FM
Robert Bob Boulanger - CKZW Radio Montréal
Katherine Boulianne - Rouge FM 99,9 Amqui
Ludovick Bourdages - RNC Média Abitibi-Temiscamingue
 Patrick Bourget - Planète Radio (CHRL-FM) Roberval
Josée Bournival - Le 98,5
Cindy Bourque - NRJ (Québec) 106,1
Phil Branch - NRJ (Québec) 94.3
David Brassard - CKAJ-FM 92,5 Saguenay
Renée-Claude Brazeau - Le 98,5
André Breton - CKOY-FM 107,7 Sherbrooke
Marc Brière - Le 98,5
Maxime Brindle - 94,9 Rouge Gatineau-Ottawa
Dean J. Brisson - CHAA-FM 103,3 (Longueuil)
David Brown - ÉNERGIE 106,1
Louis-Philippe Brulé - CJRC
Rodger Brulotte - CKAC
Marc Bryson - 107.7 Estrie
David Brown - Énergie Estrie 106.1
Samuel Bérubé - Énergie Estrie 106.1

C 
Marcel Cabay - CKVL
Sylvain Carbonneau - CKRS 98.3, La fréquence plaisir au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Stéphane Carelli CKVL 100.1 FM
Alexandre Caron - Horizon FM 95,5
Dan Caron - CFEL-FM BLVD 102,1 Québec et CJEC-FM WKND 91,9
Jean Casault - CFEL-FM
Jerry Castonguay (Jey) - Radio Énergie 98.7 Rimouski
Martin Castonguay - CHOI
Louis Champagne - CKGS-FM 105,5 La Baie
Marie-Christine Champagne - Énergie 98.9 Québec
Solange Chaput-Rolland - CKAC
Geneviève Charbonneau - CKOD 103,1 Valleyfield
Jean-Pierre Charbonneau - CKAC
Benoit Charette - Le 98,5
Christiane Charette - Radio-Canada
Claude Charron - CKAC
Richard Châteauvert - Le 98,5
Élysabeth Chevalier - CIPC 99,1 
Pierre Chouinard 1929-1983 - CKAC; Montréal Express - Société Radio-Canada
Jonathan Cimon (JC) - Radio NRJ 99.1-102.7-92.5 Abitibi
Raynald Cloutier - CHRC 800 Québec
Serge Cloutier - KYK Radio X
Véronique Cloutier - CKAC
Christian Coderre - Souvenirs Garantis
Daniel Côté - CKRS-FM
Alain Couillard - CKBM Montmagny - CJVL Ste-Marie-de-Beauce - CFLS 920 AM|102,9 Lévis
Richard Courchesne - CKYK-FM 95.7 Radio X Saguenay
Jean Cournoyer - CKAC
Louis Cournoyer - CIGB-FM 102,3 Énergie, Trois-Rivières
Marie-Lyne Cournoyer  - CFEI (Boom FM), CHRD (Boom FM), CJSO 101,7 FM, CKVL 100,1 FM
Sabrina Cournoyer - Radio NRJ 98.7 Rimouski
Marko Cournoyer- CJMT, CKRS, CJMS, CJTR, CJRS : Radiomutuel ; CKTF-FM
Alexandre Courteau - Bandeàpart / Radio-Canada
Louise Cousineau - Le 98,5
Alain Crête - Le 98,5
Steven Croatto - CFEL-FM BLVD 102,1 Québec
 Myriam Custeau - CHNC-FM New-Carlisle
Jonathan Cyrenne - 94,7 Rouge

D 
Daniel Daignault - Le 98,5
Martin Dalair - CHIK-FM 98.9 Québec, WKND 91,9 Québec
Rémy d'Anjou - CHRC 800 Québec
Jean-Pierre D'Auteuil - CFEL-FM
Ghislain Demers - CJSO FM 101,7 Sorel-Tracy, 106,9 CKOI Mauricie devenue 106,9 Mauricie (radio 100 % parlée)
Geneviève Dempsey 105,7 Rythme FM
Hélène Denis, CIEL FM, CITÉ Rock Détente, Couleur Jazz, Radio-Canada, Canal M de Vues & Voix
Maxime Denis - CKAJ 92,5 FM Saguenay, 93,7 CBJ FM Saguenay, 95,1 FM CBF Montréal, 106,3 FM CBV Québec
François-Olivier Dénommé - Radio Énergie 102,7 Val-d'Or
Yanick Denoncourt - CHEY Rock-Détente 94,7 Mauricie, LA radio de la MRC de Maskinongé 103,1FM
Jean-François Desaulniers - CFYX 93,3 Rimouski
Vincent Desautels - Radio Énergie 94.5 Saguenay Lac St-Jean
Louis-Charles Desbiens - CKRS 98.3, La fréquence plaisir au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Pier-Luc Desbiens - Radium.fm - Le ministère de l'humour
Jean-Philippe Deschênes - CKRL 89,1 Québec
Phil Desgagné - CKGS-FM 105,5 La Baie
Marlon Desmeules - M105, la radio de Granby 
Daniel Desnoyers - Radio Énergie 94.3 Montréal
Michel Desrochers - CKAC, CJMS
Vincent Dessureault - CHOI
Mark Dickey - CKYK-FM 95,7 - Radio X Saguenay, CKRS 98.3
Jean-Philippe Dion - Rouge FM, Rythme FM
Caroline Dionne - Planète Lov' 104,9 102,1 Lachute
Jean-Philippe Dionne, Radio Circulation 730 AM
Valérie Dionne - Planète 104,5 Alma
François Dompierre - Espace Musique
Jacques Doucet - CKAC
Annika Doucet-Maly - NRJ (Québec) 94,3 Montréal
Bernard Drainville - CKAC
Roger T. Drolet - CJRP 1060 AM-Québec, CKRL 89,1-Québec, CFLS 920 AM-Québec, CHOI 98,1-Québec, CHRC800 AM-Québec
Dany Dubé - CKAC
 Armand Dubois -Radio Ville-Marie 91,3 Montréal & réseau RVM
 Caroline Dubois - Rock Détente 107,3 Montréal
Maxime Dubois - CHRC 800 Québec
Stéphanie Dubuc - Capitale Rock 95,7 Rouyn-Noranda
Caroline Duchesne - Rock Détente 96,9 Saguenay Lac St-Jean
Jean-René Dufort - CKOI-FM 96,9
Annie-Claude Dumais - Planète 100,3
Dominique Dumas - CHRC 800 Québec - Radio Pirate
 Marc Dumesnil - CKOY-FM,  CIMO-FM
Caroline Dumont - CFEL-FM
 Étienne Dumont - CJAN FM 99,3 Asbestos
Eric Dumoulin - CKOI-FM 96,9, CIEL-FM 98,5, RYTHME-FM 105,7
Caroline Dupont - Radio Énergie 98.9 Québec
Stéphan Dupont - CHOI
 Véronique Dupont - Boom FM 104,1 St-Jean-sur-Richelieu / 106,5 St-Hyacinthe
Benoit Dutrizac - CKAC, Le 98,5

E 
Varda Etienne - Le 98,5

Dan Edmunds - CHYZ-FM - Le 98,5 COOL-FM

F 
Jacques Fabi - CKAC, Le 98,5
Bernard Faucher - Radio-Canada
Christian Faucher - CJVL, CFLS, CHIK-FM, CIGB, CFEL, CFOM, CJMF
Dave Ferguson - CJRG-FM
Jean-François Filion - Rouge Fm 107,3 Montréal
Jeff Fillion - RadioPirate
 Pierre-Alexandre Fontaine - KYK Radio X
 Carl Forgues - CHOC-FM
Denis Fortin - Radio Énergie 94.3 Montréal, CKOI, Rythme FM
 François Fortin - Radio Énergie 94.3 Montréal, COOL FM, CKOI
Dominick Fortin - KYK Radio X
 Étienne Fortin-Gauthier - La Presse Canadienne (service radio)
 Claude Fournier - La Presse Canadienne (service radio)
Ron Fournier - CKAC
Lucien Francoeur - Le 98,5
Myriam Fugère - CIGB-FM 102,3 Énergie, Trois-Rivières

G 
Frédérick Gagné - CIPC 99,1
Benoit Gagnon - Radio Énergie 94.3 Montréal
François Gagnon - 98,5 FM
Gilles Gagné - Le 98,5
Émilie Gagné - Radio Énergie 98.7 Rimouski
Émilie Gagné - CJRG-FM
Geneviève Gagné - WOW 97.1, Énergie 106.1
Jessyka Gagné - CHNC-FM / New Carlisle
 Karl Gagné-Côté - CFMF-FM / Fermont
Raynald Gagné - CKRL / Québec
Élodie Gagnon - Bandeàpart / Radio-Canada
Marie-Michèle Gagnon - CKAJ-FM 92,5 Saguenay
Marie-Noëlle Gagnon - CFEL-FM
Frédéric Gamache - O97,3
Ghislain Gagnon - CHNC-FM New-Carlisle
 Linda Gagnon - CHNC-FM New-Carlisle
Gilles Gariépy - CKOI-FM 96,9
 Gabriel Garon - NRJ 98,7 Est-du-Québec
 Michel Gaucher - CKOB 106.9 Mauricie
Catherine Gaudreault - Radio Énergie 94.5 Saguenay Lac St-Jean, CKOB 106.9 Mauricie
Carol Gauthier - CKAJ-FM 92,5 Saguenay
Eric Gauthier - Rouge FM (Québec) 102.7 Sherbrooke
Sylvain Gauthier - Radio Légende CFRL 102.5 Victoriaville
Stéphane Gasse - Info 800, CJMF - CHOI  -NRJ Québec - CFEL-FM BLVD 102,1 Québec Radio Canada
Mitsou Gélinas - Radio Énergie 94.3, Rythme FM 105,7 Montréal
Stéphane Gendron - Le 98,5
 Catherine Gignac - La Presse Canadienne (service radio)
 Pat Giguère - MIX 99,7
 Rémi Giguère - CHLC 97.1 et 100.5 Baie-Comeau
 Samuel Giguère - CIPC 99,1
Sylvain Giguère - Le 98,5
Jean-François Gilbert -
Caroline Gingras - CFEL-FM BLVD 102,1 Québec
Guillaume Gingras - Rock-Détente 94,7 Mauricie (Maintenant Rouge FM 94,7)
Michel Girard - Le 98,5
Samuel Girard - Le 89,1
Valérie Girard - CJRG-FM
François Godin-Bellerive - CHYZ-FM
Louis-Philippe Gosselin - 107.7 Estrie et 98.5
Stéphan Gouin - Radio Énergie 104.1 Gatineau-Ottawa
 Martin-Steven Grenier - CHNC-FM New-Carlisle
Ariane Gruet-Pelchat, dite Grosse Grue - CHOQ.fm Montréal, CHYZ-FM 94,3 Québec
Brigitte Guay - CFEL-FM BLVD 102,1 Québec et CJEC-FM WKND 91,9
Caroll Guay - 99,5 CHRL Roberval
Stéphanie Guérette - CHEY-FM 94,7 Rouge, Trois-Rivières
Pascal Guité - CIGB-FM 102,3 Énergie, Trois-Rivières
Les Grandes Gueules - NRJ 94.3 Montréal
Louis-Philippe Guy - 91,9 Sports - Montréal

H 
Johannie Hébert-Cimon - O97.3 NRJ (Québec) 106.1
Patrice Henrichon - NRJ (Québec) 106.1
René Homier-Roy - Première Chaîne / Radio-Canada
Dennis Hennessey - CJMF
Jacques Henry - Radio-Gaspésie
Gabriel Hould - XM Radio
 Marie-Audrey Houle - NRJ (Estrie) 106.1
 Paul Houde - Le 98.5
Mario Hudon - CHRC 800 Québec
Patricia Huard - NRJ (Estrie) 106.1

J 
Alexandre-Maxim Jacob - Planète 93,5 Chibougamau-Chapais
François Jacques (Jacky Pop) - CHOI - O97,3 - CIGB-FM NRJ 102,3 Mauricie - Planète Radio 104,5 Alma - CJMF FM93 Québec
Phil Jacques (Le KID)- Radio Énergie 98.9 Québec
Marie-Ève Jean - NRJ (Saguenay) 94.5
Dominic Jobin - CKMF - CKOI - CITÉ Rock Détente - CIME - CFGL
Isabelle Juneau - Radio Énergie 98.9 Québec
André Joly - La Radio Gospel CKZW

K

L 
Jean-Claude l'Abbé - CHRC 800 Québec
Jeff Labrie CJMC- CKCN - CIMI ET CKNU-CJMF - CHOC 88.7
Michel Lacasse - CKOD FM 103,1
Anthony Lachance - CKOI 96,9, Montréal
Annie Lachance - Rouge FM 94,9 Gatineau/Ottawa
Max Lalonde - Rythme FM 93,7-98,1 Estrie
 Diane Lafrance - Rock Détente et CIME-FM
 Michel Lafrance - Rythme FM Estrie 93.7
Catherine-Emmanuelle Laliberté - WKND 91.9 Québec
 Marc Laliberté - CHIK 98,9- CJMF 93,3- CHOI 98,1- INFO 690- CFOM 102,9- Rythme 91,9- WKND 91,9- BLVD 102,1
Claire Lamarche - CKAC
Andréanne Lamothe - CKRS 98.3, La fréquence plaisir au Saguenay-Lac-Saint-Jean
 Gilles Landry - CHLN 550
Jérôme Landry - CHOI-FM, NRJ Québec, CJMF-FM
 André Lang - CHLN 550
Régis Langevin - 
 Hugo Langlois - Rouge 107.5
 Mario Langlois - 98.5
Richard Langlois - Rouge-FM
Jean Lapierre - CKAC
Gilles Lapointe - CKRV CHEF CKOI
Gilles Lapointe - Le 98,5 
Louis-Simon Lapointe - CHRC 800 Québec
Serge Laprise - Planète Radio
Yves Laramée - FM93, CKOI, CKMF, Couleur Jazz, CIMO-FM, CKLD, CJDM, CFLP, CFVM
Doris Larouche - CBC Radio-Canada
Marc Larouche - CIBM-FM / CIEL-FM
Éric Latour - CHRS, CFZZ, NTR, CJMS, CKAC, CKMF, CITE 
Geneviève Laurier - FM 93 Québec
Claude J. Lavoie - CHNC CFJU CJMM CKLM CKVL CKAC CJMS CKOI-FM Énergie
Patrick Lavoie - Radio Énergie 98.7 Rimouski
Jocelyn Lebeau - Rock Détente 107,3 Montréal
Marie-Christine Leblanc - CJMF
Karyne Lefebvre - Radio-Canada
Nicolas Lefebvre - NRJ (Québec) 106.1
Josée Legault - CKAC
Joël Legendre - Rock Détente 107,3 Montréal
Suzan Léger - CHLT-FM
Richard Lelièvre - CKLM CKVL CKAC INFO-690 CKOI-FM Montréal
François Lemay - Bandeàpart / Radio-Canada
Jacques Lepage - CJMS, CKAC, CKVL
Jessica Lesage - Radio Énergie 99,1 Rouyn-Noranda
Annie Lessard - M105, la radio de Granby
Karine Lessard - Radio Énergie 98.7 Rimouski
Simon Lessard - CHYZ-FM
 André Éric Létourneau - Chaîne culturelle de Radio-Canada, CKUT-FM 90,3 Montréal
Hugues Létourneau - NRJ (Québec) 106.1
Pascal Lévesque - KYQ-FM 95,7 103,5
Raymond Lévesque - CKAC
Vanessa Lisabelle - CIPC 99.1
Pierre-Yves Lord - WKND 91,9 Québec
Marie-Josée Longval - Rock Détente 107,5 Québec
Nathalie Lussier - Boom FM 104,1 St-Jean-sur-Richelieu/ 106,5 St-Hyacinthe
Luigi 106.1 ÉNERGIE Sherbrooke

M 
Pierre Mailloux - CKAC
François Maranda - CJAB-FM-CIGB-FM-CKOI-FM
Yannick Marceau - CHOI, Radio X 
Charles-André Marchand -91,9 Sports
Gabriel Marineau - CFEL-FM BLVD 102,1 Québec et CJEC-FM WKND 91,9 
Gabriel Marois - CFEL-FM BLVD 102,1 Québec
Élyse Marquis - Rock Détente 107,3 Montréal
Yves Marquis - CIMI 103,7 Québec
Jean-Sébastien Martel - Radium.fm - Le ministère de l'humour
René Martel - Planète 93.5
Cynthia Martin - CIEL-FM
Maxim Martin - Le 98,5
Médéric Martin - CKAC
Mélissa Martin - 105,3 Rouge FM - Drummondville
Richard Martineau - Le 98,5
Patrick Masbourian - Radio-Canada
Guy Massé - CHOI et KYK
Louis Mathieu - CKVL CFMB et Radio-Canada
Dominic Maurais - CHOI et KYK
Martin McGuire - CKAC (commentateur Canadiens) 
 Winston McQuade - Radio-Canada 
Sylvain Ménard - Le 98,5
Stéphanie Méthé - CJRG-FM, POP CFTX 96.5/107.5
 Miki Mihavolich - CFMB 1280 Montréal
Laetitia Montolio - XM Radio
Roby Moreault - CHRC 800 Québec, 
Esther Morin - Le 98,5
Michel Morin - CHNC-FM New-Carlisle
Bruno Morissette - WOW 97.1 - POP 96.5, Rythme FM, Rouge FM, Rock Détente, Boom fm, CHRL 99.5
Yvon Morissette - CKML, CJRC, CJMS et CKLM
Dominic Munger - 98,3 CKRS
Frederick Munger - CJMF
Gilles Munger - CBJ Radio-Canada

N 
(Jean-François Nolin) -Plaisir 101 9-105 5-106 7-Bleu Fm 100.3-CHUN 98.3-KYQ 95 7
Luc-André Nadeau - Radio Énergie 98.7 Rimouski
Patrice Nadeau - CFEL-FM BLVD 102,1 Québec
Éric Nolin - CKOI-FM Rouge 107.3 Montréal
Jessica Normand - Rouge FM 102,9 Rimouski
Pierre-Alexandre Normand - Rythme FM 93,7 Sherbrooke
Chuck N. - LaRadioactive 99,1 FM Sept-Îles
Patrick Noël - Énergie 106,1 Sherbrooke

O 
Philippe O'Brien - CHYZ-FM 94,3 Québec
Jeff O'Connor -
Nathalie Olivier - CKAJ-FM 92,5 Saguenay
Marina Orsini - Rouge FM 107,3 Rock Détente 107,3 Montréal
Gabriel Ouellet - CKMN FM 96,5

P 
Pierre Pagé - CKMF-FM, CKOI-FM, Rythme FM, Radio Énergie 94.3 Montréal 
André Paillé - CHRC Québec, CFCM-TV Québec
Gabriel Palardy - Radio Énergie 92.1 Drummondville
Jeff Paquet - CKOI-FM 96,9
Thomas Paquette - Radio Cult
Yves Paquette Rock Detente 102,7 Estrie
Maxime Paradis - 97,5 La Pocatière
 Frédéric Parent (Fred Parent) Bleu Fm 96,3 Chandler, 100,3 Fm Sainte-Anne-Des-Monts
Gilles Parent - CJMF
 Jacques Parent - CHNC-FM New-Carlisle
Nathalie Parenteau - NRJ (Estrie) 106.1
Thérèse Parisien - Le 98,5
Pierre Pascau - CKAC
Gilles Payer - Espace Musique / Radio-Canada
Stanley Péan - Espace Musique / Radio-Canada
André Pelletier - CKAC
Julie Pelletier -
Louis Pelletier - Radio Énergie 102,7 Val-d'Or
Marc-André Pelletier - NRJ 102,3 et Rouge FM 94,7
Martin Pelletier - 107,7 Estrie
Philippe Pépin - Rythme FM
Pierre Perreault - CHRM 1290 Matane
François Pérusse - Radio NRJ, CKOI-FM
Martin Petit - Énergie 
François Pettigrew - BLVD 102,1
Nathalie Petrowski - CKAC
Michel Phaneuf - Le 98,5
Gilles Philibert - CJRG-FM
Marc-Antoine Picotte FM 103,1 Mauricie
Claire Pimparé - CKAC
Daniel Pinard - Le 98,5
Mathieu Pineau - CIPC 99,1
Alain Plante - CKAJ-FM 92,5 Saguenay
Frédéric Plante - O97,3
 Jean-François Plante (Radio Snowbirds)
 Jacques Plante (Radio Highway)
Stef Plante CJMF
Catherine Pogonat - Espace Musique / Radio-Canada
Claude Poirier - Le 98,5
Natalie Poirier - Bandeàpart / Radio-Canada
Olivier Poitras - CHEY-FM 94.7 Rouge, Trois-Rivières
Yvan Ponton - M103,5
Jacky Pop (Francois Jacques) - Planète 104,5 Alma
 Daniel Potvin - CHLN 550
Kim Pouliot - Rouge FM
Manon Poulin - CJMD 96,9 Lévis
André Pratte - CKAC
Claudine Prévost - CKOI-FM 96,9
Séléna Prévost - CHEY-FM 94,7 Rouge, Trois-Rivières
Benoit Primeau - Rock Détente 102,9 Rimouski
Gilles Proulx - CKAC, Le 98,5, CJMS
Jacques Proulx - CKAC
 Jean-Francois Proulx - Bleu Fm 96,3 Chandler
Raymond Provost - CKLM, CKVL, CJLM, Radio-Canada, CIME-FM, Classique 97,1 Gatineau, CFNJ, M 103,5
Phil Denis - ÉNERGIE 104.1 Gatineau-Ottawa

R 
Isabelle Racicot - 95,9 Virgin Radio 96
Mona Andrée Rainville - CKAC, CIEL-FM
Claude Rajotte - Espace Musique, CHOM-FM
André Rancourt - 106,9 Souvenirs Garantis
Katie Ratté - Radio NRJ 98.7 Est-du-Québec 
François Raymond - Radio-Canada AM 900 Est-du-Québec
 Francis Rémillard - CHNC-FM New-Carlisle
Érick Rémy - Le 98,5
Rose Rey-Duzil - CKAC
 Geneviève Richard - CFMF-FM / Fermont 
Jean-Claude Richard - XM Radio 172
Alexandre Rioux - 
Maxime Roberge - Rock Détente 96,9
 Denis Robichaud - CHLN 550
 Benoît Roger : Le 98,5
Robert Ross - CHOI-FM 
 François Rousseau - Planète 104,5
Martin Roussy - Radio-Gaspésie
Martyne Rouzier - 
 Dario Roy - Passion FM 100,5 - Radio Bellechasse-Etchemins
 Élodie Roy - Radio Énergie 102,7 Val-d'Or
 François Roy - CHLN 550
Jack Roy - 102,9 CFOM 
Simon Roy - XM Radio 172
Simon Roy-Martel - Radio NRJ 94.5 Saguenay

S 
Guillaume Savard - Radio NRJ 98.7 Rimouski
Jean-Hugo Savard - CIPC 99,1
Pierre Shapiro - CKAC-AM Radio circulation 730 Montréal
Dominic Sillon - CKMF 94.3 Montréal
Amélie Simard - RockDétente 96,9 Saguenay Lac St-Jean
Benoît Simard - M103,5 FM
Diane Simard - CKRS 98.3, La fréquence plaisir au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Maxime Simard - Planète 104,5 ALMA (CFGT)
Michaël Sirois - CFAK FM 88,3 Sherbrooke
Valérie Sirois - Rouge-FM 102,7
Mireille Soucy - CHYZ-FM 94,3 Québec
 Pierre St-Arnaud - La Presse Canadienne (service radio)
 Valérie St-Jean - NRJ
Jeffrey Subranni - M103,5 FM, CIME-FM 103,9 - 101,3, boom fm, CKOI 96,9
JEAN SAVARD, ckvl 98,5 CJMS 1280

T 
Youcef Tadjer - Rouge FM 96,9 Saguenay Lac St-Jean
David Tancrède - CIPC 99,1
Denis Tétrault - Radio Légende CFRL 102.5 Victoriaville
Benoit Therrien - XM Radio 172
Marc Thibault - Radio Énergie
Jean-François Thorn - CKYK-FM 95.7 Radio X Saguenay
Michel Tiffault - CKAJ-FM 92,5 Saguenay
Bruno Toussaint - Rock Détente 102.9 Rimouski
Marc Toussaint - NRJ (Québec) 106.1
Alexandre Tremblay - Rouge FM 96,9 Saguenay Lac St-Jean
Audrey Tremblay - CHRC 800 Québec
François Tremblay - CBJ Radio-Canada
Frédéric Tremblay - CBJ Radio-Canada
Isabelle Tremblay - Rock Détente
Jimmy Tremblay - CKRS 98.3, Attraction Radio
Mike Tremblay - CIPC 99,1
Réjean Tremblay - CKAC, Le 98,5
Sabrina Tremblay - CHVD-FM
Tony Tremblay - Bandeàpart / Radio-Canada
Benoit Trépanier - CHNC-FM New-Carlisle
Alexandre Trudel - La radio de la MRC de Maskinongé 103,1FM
Sébastien Trudel - CKOI-FM 96,9
Richard Turcotte - NRJ 94.3 Montréal
Alexandra Tremblay - CKYK-FM 95,7 Radio X Saguenay
Caroline Turner - Rythme FM 93,7 - 98,1 Estrie
Mario Tremblay- CHRL 910 Roberval, CFGT 1270 Alma, CJMM/CJMV Abitibi, CIMO 106 Sherbrooke, CIGB Trois-Rivières, CFOM Québec, CKNU 100,9 Portneuf, FM 93 Québec, CHOI 98,1 Québec, Énergie 98,9 Québec, BLVD 102,1 Québec

V 
Gino/ Gina Vallée - CHRL-FM Planète 99,5
Michel Vastel - CKAC
Vanessa Venin - CIPC 99,1
Alex Verville - CIBL 101,5 Montréal
Édith Vignola - NRJ 102.3 Mauricie

W 
Kim Williams - CHEY-FM 94,7 Rouge, Trois-Rivières
Nicolas Wilson - Radio Énergie 98.9 Québec - Radio Énergie Sirius 89

Y 
Julie Yacoub - Radio Énergie 104.1 Gatineau-Ottawa-Rivières

Notes et références 

Animateurs de radio quebecois